Mitridate I del Ponto (Mitridate I Ctiste, m.  266 a.C.) – fondatore del regno del Ponto
Mitridate II del Ponto (fl. 245 a.C.-227 a.C.) – terzo re del Ponto
Mitridate III del Ponto (250 a.C. circa – 185 a.C. circa) – quarto re del Ponto
Mitridate IV del Ponto (Mitridate IV Filopatore Filadelfo, II secolo a.C. – 150 a.C.) – sesto re del Ponto
Mitridate V del Ponto (Mitridate V Evergete, m. 120 a.C.) – settimo re del Ponto dal 150 a.C.
Mitridate VI del Ponto (Mitridate Eupatore Dioniso, 132 a.C. – Panticapeo, 63 a.C.) – ottavo re del Ponto dal 111 a.C. alla sua morte

Pagine correlate 
 Mitridate